Oularé ist der Nachname folgender Personen:
 Obbi Oularé (* 1996), belgischer Fußballspieler
 Souleymane Oularé (* 1972), guineischer Fußballspieler